Groitzsch (Leipzig), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
Groitzsch (Jesewitz), een plaats in de Duitse gemeente Jesewitz, deelstaat Saksen